Exzentrizität (von altgriechisch ékkentros „aus der Mitte“) steht für:

 Exzentrizität (Mathematik), zwei Bedeutungen bezüglich Kegelschnitten
 Exzentrizität (Astronomie), Größe für die Bahn eines Himmelskörpers
 Exzentrizität (Technik), Abweichung vom Mittelpunkt oder von der Symmetrie
 Verhalten, das deutlich von der sozialen Norm abweicht, siehe Exzentriker
 maximaler Abstand von Knoten in einem Graphen, siehe Weg (Graphentheorie) #Länge und Abstand

Siehe auch:
 Exzentrizitätswinkel (Bahnkurve)
 Exzentrischer Jupiter (hypothetischer Gasplanet)
 Exzenter (Begriffsklärung)